Си́риус

Астрономия
 Сириус — ярчайшая звезда ночного неба.
 Сириус B — одна из двух звёзд в звёздной системе Сириус.

Спорт
 «Сириус» — шведский клуб по хоккею с мячом из Уппсалы.
 «Сириус» — шведский футбольный клуб из Уппсалы.
 «Сириус» — название украинского футбольного клуба «Авангард» из Жёлтых Вод.

Техника
 Сириус — проект БПЛА взлетной массой 5 тонн, представленный в 2019 году группой Кронштадт.
 Сириус — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов.
 Сириус — пассажирский колёсный пароход, построенный в 1837 году в Шотландии.
 Сириус — серия бытовой аудиоаппаратуры, выпускавшаяся Ижевским радиозаводом.
 Сириус — импульсный циклический ускоритель электронов в Томском политехническом институте на энергию 1.5 ГэВ.
 Сириус — серия бытовых трёхпрограммных громкоговорителей, выпускавшаяся Ижевским радиозаводом.
 Сириус ФМ-6 — коммерческий космический аппарат спутникового радио, принадлежащий североамериканскому оператору спутниковой связи Sirius XM Radio.
 Сириус-2 (Астра 5A) — шведский спутник компании Nordic Satellite AB.
 Сириус 4 (Астра 4А) — шведский спутник компании SES Sirius AB.

Прочее
 Сириус — концерн в составе ГК «Ростехнологии».
 Сириус — журнал, издаваемый Николаем Гумилёвым в Париже, где дебютировала Анна Ахматова.
 Сириус () — документальный фильм в двух частях, который снял режиссёр Амардип Калека по книгам Стивена М. Грира ().
 Сириус — посёлок городского типа в Краснодарском крае России.
 Сириус — первая федеральная территория России, образована одноимённым посёлком городского типа.
 Сириус — образовательный центр для одарённых детей в федеральной территории «Сириус».
 Сириус Блэк — персонаж романов о Гарри Поттере.
 Сириус Пассет — крупнейшее место находок ископаемых на полуострове Земля Пири (север Гренландии, 804 км от Северного полюса).

См. также 
 Sirius